Häggqvist är ett svenskt efternamn, som också kan skrivas Häggkvist och Hägquist. Den 31 december 2021 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna
 Häggqvist 655
 Häggkvist 514
 Häggquist 154
Tillsammans blir detta 1323 personer.

Personer med efternamnet Häggkvist eller med varianter av detta namn
 Alf Häggkvist (1950-2017), svensk pianist och jazzmusiker
 Arne Häggqvist (1911-1985), svensk författare, översättare och lärare 
 Britt-Ingrid (Inga) Fredén-Häggqvist (Palmaer) (1918-1995), svensk målare
 Carola Häggkvist (född 1966), svensk sångerska och låtskrivare
 Dag Häggqvist, svensk skivbolagsgrundare
 Eric Häggqvist (1911-1952), svensk målare
 Gösta Häggqvist (1891-1972), svensk läkare (histolog) 
 Olof Häggqvist (1915-2000), svensk grafiker och tecknare

Källor 

Svenska efternamn
Svenska släkter